Az FC Hegelmann (litvánul: Kauno rajono futbolo klubas Hegelmann) egy litván labdarúgócsapat, amelynek székhelye Kaunasban található. A klubot 2009-ban alapították, jelenleg az első osztályban szerepel, ahová 2020-ban jutott fel.

Története

Névváltoztatások
A klub története során több névváltoztatáson is átesett:
 2009: Hegelmann Litauen
 2022: Hegelmann

Litván bajnokság

Trófeák
Antra lyga (D3): 1
 2018

A klub színei és a mezek

Jelenlegi keret 
2023. Januaris 21.-i állapotnak megfelelően.

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Edzők
  Linas Treigys (2015)
  Dainius Šumauskas (2017)
  Vytautas Masaitis (2018–2019)
  Artūras Ramoška (2020)
  Andrius Skerla (2021–)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal  
 FC Hegelmann (Facebook)
 FC Hegelmann alyga.lt
 FC Hegelmann Soccerway
 FC Hegelmann: Sofascore
 Globalsportsarchive

hegelmann
hegelmann
Kaunas sportélete